Петри Линдроос (фин. Petri Lindroos, род. 10 января 1980 в Эспоо, Финляндия) — основной вокалист и ритм и соло-гитарист финской фолк-/викинг-метал группы Ensiferum. До этого также основал группу Norther и до 2009 года являлся её фронтменом.

Биография 
Петри начал играть на гитаре в 14 лет. В 1996 году он совместно с ударником Toni Hallio основал мелодическую дэт метал группу Norther. В 2004 он был принят в группу Ensiferum в качестве основного вокалиста и лидер гитариста, но продолжил своё участие в Norther вплоть до 3 марта 2009 года. 9 марта 2009 года Петри на официальном сайте Norther объявил о своем уходе из группы — по его словам, чтобы больше сконцентрироваться на работе с Ensiferum. В более позднем интервью Петри сказал, что он вовсе не хотел покидать Norther — другие члены группы вынудили его уйти.

Гитары 

 Jackson Guitars Soloist SL2H (Copper Snakeskin Finish)
 Kramer Baretta II Pro (24 лада, звукосниматели Seymour Duncan)
 Jackson Dinky
 Медиаторы Jim Dunlop Jazz III
 Jackson Dx10d, можно увидеть в клипе «Mirror Of Madness».
 Ibanez RG3550MZ
 Ibanez RGD2120Z
 Jackson Kelly

Дискография

В Norther 

 N (2008) — альбом
 No Way Back (2007) — EP
 Till Death Unites Us (2006) — альбом
 Scream (2006) — CD-сингл
 Solution 7 (2005) — Mini-CD EP
 Spreading Death (2004) — DVD-сингл
 Death Unlimited (2004) — альбом
 Spreading Death (2004) — сингл
 Mirror of Madness (2003) — альбом
 Unleash Hell (2003) — сингл
 Dreams of Endless War (2002) — альбом
 Released (2002) — сингл

 В Ensiferum 

Tale Of Revenge (2004) - синглDragonheads (2006) — миньон
 One More Magic Potion (2007) — сингл
Deathbringer from the Sky (2007) - сингл
 Victory Songs (2007) альбом
 From Afar (2009) — альбом
 From Afar Into Hiding (2009) — сингл
«Stone Cold Metal» (2010) - синглUnsung Heroes (2012) - альбом«Burning Leaves» (2012)  синглOne Man Army (2015) - альбомTwo Paths (2017) - альбом''

Ссылки 
 Официальный сайт Ensiferum 
 Официальный сайт Norther 
 EndlessWar — фан-сайт Norther 
 NORTHER — фан-сайт «Finnish Breeze»

Примечания 

Ensiferum
Гитаристы Финляндии
Рок-музыканты Финляндии